Barry Howson – ex cestista canadese
 Damien Howson – ciclista su strada e pistard australiano
 Jonathan Howson – calciatore inglese
 Sean Howson – ex calciatore montserratiano